Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2009 des Damentennis in Fès. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Fès